Монстър Бъстър Клъб е френски/канадски компютърно-анимиран сериал на Маратон. Шоуто дебютира на 2 юни 2008 г. по Jetix. Анимацията разказва за четирима приятели, един от които е от друга планета, които се борят срещу извънземните на Земята. Със специалните им оръжия и с помощта на дядото на Кати, отрядът се бори с всякакви извънземни – от извънземни с лоши намерения към земята, като целта им е да я унищожат, така и добри извънземни – същества, които са дошли на нашата планета за да предадат съобщение или просто за да живеят известно време тук. Разбира се Монстър Бастър Клъб си имат и един непълно правен член – Джон. Той е много умен, но поради това, че е много малък, отрядът не го допуска да се бие, за да не го излагат на опасност.

В България 
В България първоначално започва излъчване по Jetix, а по-късно и по Disney Channel. Сериалът е с войсоувър дублаж на Медия линк. Ролите се озвучават от Петя Абаджиева, Елисавета Господинова, Живко Джуранов и Цанко Тасев.

Списък с епизоди 
 Премиера в България
 Първи сезон (1 – 10) – 2 юни 2008 година
 Първи сезон (11 – 20) – 14 юли 2008 година
 Първи сезон (21 – 30) – 3 ноември 2008 година

Външни препратки 
 

Анимационни сериали